Пары — многозначное слово:

 Па́ры — множественное число от слова  (два объекта).
 Пары́ — в значении множественного числа от слова пар.

Топонимы
 Пары — река в Нижегородской области России.

Исторические
 Па́ры — в иудаизме именование ряда еврейских законоучителей, выступавших «парами», и их периода существования (ок. 142—40 г. до н. э.).

В искусстве
 «Па́ры» — художественный фильм (Италия, 1970).

См. также